Il singolare maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il detentore del titolo era Roger Federer, che è stato battuto in finale da Rafael Nadal.

Teste di serie
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

 Roger Federer  (finale)
 Rafael Nadal (campione)
 Andy Murray (quarti di finale)
 Robin Söderling (secondo turno)
 Andy Roddick (ritirato)
 Fernando Verdasco (terzo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)

 David Ferrer (semifinale) 
 Michail Južnyj (secondo turno) 
 Tomáš Berdych (Non ha partecipato per infortunio al fianco) 
 Gaël Monfils (quarti di finale) 
 John Isner (terzo turno) 
 Sam Querrey (primo turno) 
 Stanislas Wawrinka (terzo turno) 
 Thomaz Bellucci (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Mutua Madrileña Madrid Open 2010
ATP World Tour 2010